Ами́лопекти́н (от  — «пирог из тонкой муки»,  — «сбитый», «сплочённый») — один из основных полисахаридов, составляющих крахмал. Образован разветвлёнными цепочками остатков глюкозы, соединённых гликозидными связями  и .

По структуре молекул подобен амилозе и гликогену, но у амилопектина цепочки ветвятся чаще, чем у амилозы, и реже, чем у гликогена.

Свойства 
Молекулярная масса достигает 1 000 000. С иодом даёт красно-фиолетовую окраску. Почти не растворим в холодной воде; в горячей воде образует студенистую часть клейстера.

Нахождение в природе 
Доля амилопектина в картофельном, кукурузном, рисовом крахмале — 76—81 %.
Существует пшеница с блокированным синтезом амилозы, её крахмал содержит только амилопектин. Эта пшеница называется вакси (waxi).

Примечания

Литература 
 А. Е. Чичибабин Фракции крахмала // ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ.

Ссылки 
 Amylose, Amylopectin (starch) (архив)
 Illustrated Glossary of Organic Chemistry

Полисахариды